Рубикс — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рубикс, Альфред Петрович (род. 1935) — советский и латвийский политик.
 Рубикс, Артур (род. 1970) — латвийский политик, представляющий Социалистическую партию Латвии.